Александра Ильинична Сухарева (род. 25 мая 1983 года, Москва) — российская художница.

Биография 
Родилась 25 мая 1983 года в Москве.

В 2006 году окончила факультет проектирования мебели МГХПУ им. Строганова. Закончила московский Институт проблем современного искусства. С 2008 по 2010 годы училась в Школе искусств Valand (швед.) (Гётеборг, Швеция).

Александра Сухарева стала единственным российским художником, который принял участие в documenta 13. Обозреватель журнала «Артхроника» включил проект Сухареовй «Being of mother is bone» в перечень «Десять работ dOCUMENTA (13), мимо которых невозможно пройти».

В 2014 году приняла участие в европейской биеннале современного искусства «Manifesta 10». По решению экспертов журнала «AroundArt», проект Александры Сухаревой «Это есть, тебя нет», представленный в основной программе «Manifesta 10», вошёл в топ-лист «Главные работы 2014 года».

В 2015 году опубликован альбом «Свидетель» (V-A-C press; 137 с.) — документация длившейся два года акции, в основу которой легли чёрно-белые фотографии руин подмосковной усадьбы Гребнево. Эта работа, по мнению критики, представляет собой «обращение к свидетельствам памяти и реальным эффектам властного насилия, арбитрарного и колониального, но при этом предельно конкретного и локального, разворачивавшегося на уровне индивидуальных судеб».

Живёт и работает в Москве.

Персональные выставки 
 2019 год — «2016-2019» — галерея Osnova, Москва

Групповые выставки 
 2019 год — «Time, Forward!» — Palazzo Zattere, 58 Венецианская Биеннале, Венеция
 2018 год] — «Landis Museum» — Glazgow International, Глазго, Шотландия / CCA — Derry
 2017 год — Триеннале российского современного искусства, Музей современного искусства «Гараж»
 2017 год — «Освободить знание: отчет о работе II» — Музей современного искусства «Гараж», Москва
 2016 год — «Общее целое» — музей В. Сидура / МВО «Манеж», Москва
 2016 год — «Чувственные опыты» — Новая Голландия, Санкт-Петербург
 2015 год — «The Rose has teeth in the mouth of a beast» — галерея APG, Брешиа
 2015 год — «Свидетель» — усадьба Гребнево, Московская область
 2013 год — «Fusiform Gyrus» — галерея Lisson, Лондон
 2012 год — «dOCUMENTA(13») — Кассель, Германия
 2012 год — «Шоссе Энтузиастов» — Каза-деи-Тре-Очи, Венеция
 2012 год — «Контр-иллюзии» — 3 Международная биеннале молодого искусства, ДК ЗИЛ, Москва
 2012 год — «Вещи, слова и последствия» — ММСИ, Москва
 2012 год — «Being of mother is bone». documenta 13, Кассель.
 2011 год — «Эураурага». Проект «Фабрика», Москва.
 2009 год — «Типы сборки» (совместно с Анной Титовой). Проект «Фабрика», Москва

Ссылки 
 Александра Сухарева на сайте www.artinfo.ru
 Александра Сухарева на сайте Триеннале российского современного искусства 
 ДИКТАТУРА ВКУСА. Александра Сухарева, Лия Адашевская, Нина Березницкая

Источники 

Современные художники России
Художники по алфавиту
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова